Валенти́н Черно́в:
 Чернов, Валентин Иванович (1894—1980) — русский советский музыкант, дирижёр и педагог, астроном.
 Чернов, Валентин Николаевич (род. 1948) — артист цирка, акробат-жонглёр с большими мячами.